Le HMHS Britannic, appelé à l'origine le RMS Gigantic puis renommé une première fois RMS Britannic, est le troisième navire de classe Olympic de la White Star Line, sister-ship du RMS Titanic et du RMS Olympic, construit peu après et lancé le .
 Gigantic est un film américain réalisé par Matt Aselton en .
 Gigantic est une chanson du groupe Pixies produite en .
 Gigantic est une série télévisée américaine réalisée par Ben Wolfinsohn en .
 Gigantic est un jeu vidéo développé par la société Motiga en .
 Gigantic est un projet de film des studios Disney, abandonné.